El topónimo Irondale puede hacer referencia varios lugares de Estados Unidos:

 Irondale, una ciudad en el estado de Alabama.
 Irondale, un lugar designado por el censo en el estado de Georgia.
 Irondale, un municipio en el estado de Minnesota. 
 Irondale, una ciudad en el estado de Misuri.
 Irondale, una villa en el estado de Ohio.